Els placentaris (Placentalia) són un clade de mamífers de la subclasse dels euteris. De vegades es fan servir Placentalia i Eutheria com si fossin sinònims, però aquest últim grup inclou tàxons basals més propers als placentals que als marsupials. Els placentaris, que són el grup terminal dels euteris, divergiren d'altres grups de mamífers durant el Cretaci.

Filogènia 
Aquesta és la filogènia d'acord amb les dades genètiques i morfològiques:

Referències 

Euteris